Janne Holmén – ex maratoneta finlandese
 Nina Holmén – ex mezzofondista finlandese
 Samuel Holmén – calciatore svedese
 Sebastian Holmén – calciatore svedese